Il doppio dell'Aircel Chennai Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Eric Butorac e Rajeev Ram erano i campioni uscenti, ma sono stati battuti al primo turno da Yves Allegro e Stanislas Wawrinka.

Marcel Granollers e Santiago Ventura hanno vinto il torneo battendo in finale Lu Yen-Hsun e Janko Tipsarević, con il punteggio di 7-5, 6-2.

Teste di serie 

  Eric Butorac /  Rajeev Ram (primo turno)
  Marcel Granollers /  Santiago Ventura (campioni)

 Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (quarti)
 Rik De Voest /  Scott Lipsky (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Aircel Chennai Open 2010
ATP World Tour 2010